Segunda División de Chile 1966 var 1966 års säsong av den nationella näst högsta divisionen för fotboll i Chile, som vanns av Huachipato som således gick upp i Primera División (den högsta divisionen). Inget lag flyttades ner.

Tabell

Se även
Primera División de Chile 1966

Källor
RSSSF.com

1966 i Chile
Fotboll i Chile
Fotbollssäsongen 1966